Pål Trøan Aune (ur. 29 marca 1992 r.) – norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Steinkjer Skiklubb.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Pål Trøan Aune pojawił się w 7 marca 2009 roku, podczas zawodów rangi "FIS" w norweskiej miejscowości Harstad, gdzie uplasował się na 190. miejscu w biegu na 10 km stylem klasycznym.
W Pucharze Świata zadebiutował 21 grudnia 2013 roku w Asiago, gdzie zajął 51. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pucharowe punkty wywalczył 14 lutego 2015 w sprincie stylem klasycznym w szwedzkim Östersund, gdzie uplasował się na 20. pozycji.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992